

Hydronymes 
 Kama, rivière de Russie ;
 Kama, rivière du Congo-Kinshasa ;

Patronymes 
 Kâma, dieu de l'amour, du désir, dans la mythologie indienne ;
 Kama prophète de Baâl, fils de Hori  et petit-fils de Khâemouaset ;
 Laity Kama (1939-2001), magistrat sénégalais ;
 Moustapaha Kama (1992-), taekwondoïste sénégalais ;
 Kama surnom du catcheur Charles Wright

Toponymes 
 Kama, localité du territoire de Pangi dans la province du Maniema au Congo-Kinshasa ;
 Kama, district de la province de Nangarhâr en Afghanistan ;
 Kama, ville de la préfecture de Fukuoka au Japon ;
 Kama, nom ancien supposé des territoires communément appelés Afrique subsaharienne ;
 Kama, commune de la ville de Namoya en République démocratique du Congo ;
 Kama, un village du Cameroun situé dans le département de la Mvila ;
 Kama, un village du Cameroun situé dans la commune de Ngomedzap.

Autres 
 Kāma, mot sanskrit signifiant le plaisir, le désir, le plaisir des sens ;
 Kama, serpe utilisée pour couper le riz par les paysans japonais d'Okinawa ;
 Kama, plat estonien ou finnois ;
 Kama, arme du kobudō ;
  SS de montagne Kama division de la Waffen-SS.

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme